Ицхокас Ехудович Мерас (Ицхок Мер, ; 8 октября 1934, по другим данным — 1932, Кельме — 13 марта 2014, Тель-Авив) — литовский писатель.

Биография 
Родился в еврейской семье. Его отец Ехуда (Юдл) Менделевич Мер (1894 или 1896—1941) работал бухгалтером в банке; мать — Мириам Натановна-Рахмильевна Литвина (1904—1941). Родители были расстреляны 27 июля 1941 года в Юрбаркасе во время Холокоста в Литве. Воспитывался в скрывшей его семье литовских крестьян. Окончил факультет электромеханики Каунасского политехнического института (1958), работал радиоинженером в Вильнюсе. Начал публиковаться в периодике в 1953 году, с 1964 года — профессиональный писатель. В 1972 году репатриировался в Израиль. Учился в Тель-Авивском университете (1973—1974), в Университете Бар-Илана (1975—1977). Работал преподавателем. В 1977—1981 годах возглавлял Союз русскоязычных писателей Израиля.

Творчество 
Публиковал произведения в печати с 1956 года. Дебютная повесть  («Жёлтый лоскут»), состоящая из новелл, вышла в 1960 году (третье издание 2005); воссоздаёт переживания ребёнка во время войны. Большое влияние на Мераса оказала встреча с Оной Шимайте. Международное признание принёс ему роман о повседневном героизме евреев в гетто  («Ничья длится мгновенье», 1963; седьмое издание 2011). В романе-балладе  («На чем держится мир», 1965; шестое издание 2011) повествуется о литовской крестьянке, растящей детей разных национальностей.

После публикации в журнале  в 1971 году авангардистского романа  («Стриптиз, или Париж-Рим-Париж») началась идеологическая критика писателя. 

Помимо рассказов, повестей и романов, писал киносценарии, по нескольким из них в Литве были поставлены фильмы: «Когда я был маленький» (1968), «Июнь, начало лета» (1969), «Маленькая исповедь» (1970).

Избранные произведения 
 «Желтый лоскут», повесть (1960)
 «Земля всегда жива», сб. рассказов (1963)
 «Ничья длится мгновенье» («Вечный шах»), роман о Холокосте (1963)
 «На чем держится мир», роман о Холокосте (1965)
 «Полнолуние», роман (1966)
 «Стриптиз, или Париж-Рим-Париж», роман (1971)
 «Сара», роман (1982, рус. пер. 1984)

Издания на русском языке 
 Жёлтый лоскут. Повесть. Пер. с литов. И. Декторайте. Рис. В. Винокура. М., Детгиз, 1963. 144 с.
 На чём держится мир. Роман-баллада. — Ничья длится мгновенье. Роман. Илл. В. Сидур. М., «Худож. Лит.», 1966. 302 с.
 На чём держится мир : Роман-баллада. Вечный шах: Роман / Авториз. пер. с литов. Феликса Дектора; Вступ. ст. Л. Аннинского ; Худож. В.Сидур. —- Тверь: Изд. фирма «Россия-Великобритания»; Иерусалим : Тарбут, 1994. —- 283 с.
 Полнолуние: Романы / Авториз. пер. с лит. Феликса Дектора. —- М. : Текст, 2000. — 268 с.
 На полпути. Рассказы. Авторизованный перевод с литовского. Иерусалим: Библиотека «Иерусалимского журнала», 2013. — 212 с.
 Ничья длится мгновение. Авторизованный перевод с литовского Феликса Дектора. М., «Текст», «Книжники», 2013. — 416 с.

Признание 
Лауреат израильских и международных премий, удостоен наград:
 Международная литературная премия «За выдающиеся достижения в области литературы Катастрофы» (1973)
 Литературная премия президента Израиля З. Шазара (1973)
 Литературная премия Литовского союза писателей в изгнании за лучшую книгу года (1977, 1996)
 Литературная премии имени Рафаэли (1979)
 Литературная премия Всемирного сионистского конгресса (1981)
 Командор ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1995)
 Литературная премия президента Израиля (1998)
 Литературная премия имени Юлии Жемайте (2005)
 Национальная премия Литвы по культуре и искусству (2010)

Примечания

Ссылки 
 Некролог
 
 На сайте IMDB
 

Писатели Литвы
Сценаристы Литвы
Литовские писатели
Писатели Израиля
Родившиеся в 1934 году
Родившиеся в Кельме
Умершие в 2014 году
Умершие в Тель-Авиве
Выжившие в Холокосте
Писатели СССР
Персоналии:Холокост в Литве
Иммигрировавшие в Израиль из СССР
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству